Bendiksen ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Bendiksen (1926–2009), norwegischer Musikschaffender
 Håvar Bendiksen (* 1977), norwegischer Jazzgitarrist
 Jonas Bendiksen (* 1977), norwegischer Fotojournalist
 Rolf Bendiksen (* 1938), norwegischer Politiker

Siehe auch:
 Bendixen
 Benediktsson